Каза́хский национали́зм — идеология и направление политики, основополагающим принципом которых является тезис о ценностях казахского народа, как высшей формы общественного единства. В своей основе проповедует верность и преданность казахскому народу, работу на благо казахского народа, экономический, культурный и политический прогресс казахского народа. А также имеет долгую историю сопряженную с национально-освободительными восстаниями XVIII-XIX веков.

История 

Первые национально-освободительные движения казахов появляются в XVIII веке, после вхождения северных территорий современного Казахстана в состав Российской империи.

СССР 
В советское время активный этнический национализм подавлялся. В СССР приветствовался интернационализм и прославлялось формирование единой советской нации и был взят курс на коренизацию советских республик, которая выражалась в системе квот и льгот на поступление национальных кадров в вузы, а также продвижение по карьерной лестнице.

См. также 
 Казахстанская нация
 Восстания казахов
 Целиноградские события 1979 года
 Декабрьские события в Алма-Ате

Ссылки 
 
  
  
 
Казахи
Национализм по странам или регионам